Kono désigne :

Objet 
 le kono, un objet rituel en terre crue et recouvert de couches sacrificielles chez les Bambaras, au Mali.
 la société Kono, une des sociétés d’initiation traditionnelle des Bambaras qui leur enseignent tous les aspects de la vie.

Peuples et langues 
 les Kono : un peuple de Guinée
 le kono : une langue de Guinée
 les Kono : un peuple de la Sierra Leone
 le kono : une langue de la Sierra Leone
 le  : une langue du Nigeria

Géographie 
 le , petite montagne du Japon située entre Kyoto et Ossaka.

Patronymes 
 Joseph Kono (né en 1950), coureur cycliste camerounais
 Micao Kono (1876-1954), artiste peintre japonais
 Mitsuru Kōno (河野満, né en 1946), joueur de ping-pong japonais
 Rin Kono (河野臨, né en 1981), un joueur de go professionnel japonais
 Takanori Kono (né en 1969), spécialiste japonais du combiné nordique 
 Tarō Kōno (né en 1963), homme politique japonais
 Teruo Kono, karatéka japonais
 Tommy Kono (1930-2016), haltérophile américain
 Yoshimitsu Kono, judoka japonais

Musiques 
 Kono Hanasaku Koro
 Kono Mune no Tokimeki wo

Publication 
 Kono light novel ga sugoi! ( このライトノベルがすごい! )

Personnages de fiction 
 Dans Star Wars : Kono Nolan 
 Dans DC Comics :  une asiatique membre de la Légion des Super-Héros

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais